KRW est un code, qui signifie :
 won, la monnaie de la Corée du Sud, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code